Ра́стон () — английская фамилия, имя и топоним.

Люди 
Фамилия
  (род. 1975) — британский художник.
 Растон, Одри Кэтлин — имя при рождении британской актрисы, фотомодели и танцовщицы Одри Хепбёрн (1929—1993).

Второе имя
  (род. 1991) — американский автогонщик.

Населённые пункты 
США
  — город в штате Вашингтон.
  — город в Луизиане.

Англия
  — деревня в Норфолке.
  — деревня в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

Ruston 
  — английская компания по производству двигателей (раб. с 1918 по 1966 гг.)
  — предшественник Ruston (раб. с 1857 по 1918 гг.)
  — дочерняя компания Ruston (раб. с 1930 г.)

Прочее 
  — американский лагерь для военнопленных.

См. также 
 
 Раст